

Codici 
 GPS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Baltra delle Galápagos (Ecuador)

Musica 
 GPS – Gruppo musicale inglese di genere progressive rock

Informatica 
 GNAT Programming Studio – ambiente di sviluppo libero e multipiattaforma per il linguaggio Ada
 General Problem Solver – programma creato come universale risolutore di problemi.

Ingegneria 
 Galileo positioning system – sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile
 Global positioning system – sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile

Sigle 
 Partito Ecologista Svizzero – Grüne Partei der Schweiz
 Geometrical Product Specifications – ISO 5436